Анемонал - в'язка безбарвна масляниста рідина з різким запахом, яка володіє протимікробною та фунгістатичною дією, активна проти грампозитивних та кислотостійких бактерій, також тонізує нервову систему, активізує ретикулоендотеліальну систему і покращує ендопоез. Анемонал перетворюється в анемонін, який має виражену знеболюючу дію. Також анемонін використовується при астмі, коклюші, рахіті, маткових кровотечах.